Emmental – valle della Svizzera, nel Canton Berna
 Emmental –  formaggio a pasta pressata cotta, originario dell'omonima valle svizzera